Balogh Brigitta (Nagyvárad, 1989. április 18. –) magyar énekesnő, a Csillag Születik versenyzője.

Élete 

Végzettsége szerint könyvelő, jelenleg egyetemre jár, tanulmányait pénzügyi szakon végzi.

Zenei Karrier 
Balogh Brigitta tehetségkutatók által akart ismert énekesnővé válni. 2006-ban először a TV2 tehetségkutató műsorába Megasztár 3. szériájába jelentkezett, ahol az elődöntőig jutott. Egy évvel később az RTL Klub hasonló műsorába, a Csillag Születikbe jelentkezett. Akkor bejutott az élő adásba, ahol Björk It’s oh so Quietcímű számát énekelte, de nem jutott tovább. 2009-ben ismét jelentkezett a Csillag Születikbe, ahol a Dreamgirls musicalből ismert One Night Only és Whitney Houston I Have Nothing dalokat énekelte, de ismét csupán az első élő műsorig jutott el. Ezúttal felfigyelt a tehetségére, az ismert énekes és zeneszerző, Rakonczai Viktor, aki megírta Brigitta első albumát.
2009. december 19-én a Csillag Születik döntőjében énekelte el először első önálló dalát az A szerelem fáj című dalt. A dal videóklipjének premierje 2010. április 30-án volt, és elkészült a magyar verzió mellett egy román és egy angol nyelvű verzió is. 2012-ben megjelent duettje Snoop Doggal, videóklippel.

Diszkográfia

Albumok 
 2010 – A szerelem fáj

Kislemezek/Videóklipek 
 2010 – A szerelem fáj (Cruel Intention)
 2012 - Play Me Like A Violin (feat. Snoop Dogg)
 2012 - Ce te faci? (feat. Pacha Man)
 2013 - Te-am iubit

Slágerlistás dalok

Elismerések és díjak

Források 
 Zene.hu

Magyar könnyűzenei előadók
Megasztár-versenyzők
Magyar nők
1989-ben született személyek
Élő személyek